Árvores e arbustos
 Várias, do género Anacardium
 Cajueiro (Anacardium occidentale)
 Cajueiro-bravo-da-serra (Roupala complicata)
 Cajueiro-bravo-do-campo (Curatella americana)
 Cajueiro-japonês (Hovenia dulcis)
 Cajuaçu-vermelho (Anacardium giganteum), também conhecido como cajueiro-da-mata e cajueiro-do-mato
 Cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile)
 Anacardium nanum, também conhecido como cajueiro-do-campo e caju-rasteiro
 Pithecellobium lusorium, também conhecido como cajueiro-bravo
 Cupania emarginata, também conhecido como cajueiro-do-campo
 Maior cajueiro do mundo, no município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Brasil

Geografia do Brasil
Cajueiro (Alagoas) — cidade em Alagoas
Cajueiro (Barra Mansa) — bairro em Barra Mansa, Rio de Janeiro
Cajueiro (Volta Redonda) — bairro em Volta Redonda, Rio de Janeiro
Cajueiro (Recife) — bairro do Recife, Pernambuco
Cajueiro (terra indígena macuxi) — terra indígena do estado de Roraima
Cajueiro da Praia — município do Piauí

O termo é ainda utilizado para identificar uma parte da Dança-do-lelê.

Desambiguação
Desambiguações de árvores
Desambiguações de topônimos